Theodor Schacht ist der Name folgender Personen:

* Theodor von Schacht (1748–1823), deutscher Komponist
 Theodor Schacht (Pädagoge) (1786–1870), deutscher Geograph und Pädagoge 
 Theodor Philipp Schacht (* 1682), deutscher Mediziner